Bewoner van Gouda, een stad in Nederland
 Zie Lijst van Gouwenaars
 Gouwenaar (pijp), een type tabakspijp
 Gouwenaar (konijn), een konijnenras
  Een gouwenaar, een aanval van buikloop, verwijzend naar de vroeger slechte drinkwatertoestand in Gouda
 Zie Willem Frederik Büchner, stadsarts van Gouda
 Gouwenaar (scheepstype), een type of maatvoering van smalschepen
 Gouwenaar II, een elektrisch aangedreven binnenvaartschip
 Jacob de Gouwenaer, 17e-eeuws zeevaarder
 Gouwenaerbåen, een naar de zeevaarder genoemde ondiepte voor het eiland Jan Mayen